Сыргайды — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области России. Входит в состав Кузнецкого сельского поселения.

Расположена в западной части района, недалеко от озера Сыргайы.

До районного центра села Аргаяш 13 км, до центра сельского поселения села Кузнецкого 8 км.

Население

Озеро 
Название Саргайы имеет башкирские происхождение, «һарғайыу» переводится как пожелтевшее. 

Оно дало название деревне на берегу. Однако, её название пишется немного иначе: Сыргайды.

Озеро имеет округлую форму. С севера на юг оно вытянулось на 2,8 километра, а с запада на восток на 1,9 километра. Площадь озера 360 гектаров.

Улицы 
Лесная,
Мира,
Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района